Hiltusensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiltusensaari (ö, lat 62,80, long 30,89), Norra Karelen, Joensuu, 
 Hiltusensaari (ö, lat 62,86, long 30,21), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar